|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2017 vond plaats van maandag 18 tot en met zaterdag 23 september 2017 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lesja Tsoerenko was het vierde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Peng Shuai kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Zhang Shuai uit China, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Servische Aleksandra Krunić in drie sets. Zhang wist voor de tweede keer het toernooi van Guangzhou op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de halve finale, waarin zij de duimen moest leggen voor Aleksandra Krunić. Haar landgenote Elise Mertens was het vijfde reekshoofd – zij had de eerste ronde als eindstation.

De Nederlandse Lesley Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel weten te veroveren – daar werd zij in de eerste ronde uitgeschakeld door Yanina Wickmayer.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Asia Muhammad en Peng Shuai hadden besloten hun titel niet te verdedigen.

Het als eerste geplaatste Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs won de titel. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Australisch duo Monique Adamczak en Storm Sanders. Het was hun eerste gezamenlijke titel – beiden hadden twee eerdere titels met andere partners.

De Nederlandse Lesley Kerkhove en de Wit-Russin Lidzija Marozava waren als derde geplaatst. Zij bereikten de halve finale waarin zij werden uitgeschakeld door Adamczak en Sanders.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Amerikaanse partner Alison Riske bereikten de tweede ronde. Ook zij werden uitgeschakeld door Adamczak en Sanders.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Guangzhou 2017
Guangzhou